Морско́й за́яц может означать:
 Морской заяц () — вид ластоногих семейства настоящих тюленей (Phocidae).
 Европейская химера () — хрящевая рыба из отряда химерообразных (Chimaeriformes), в кулинарии и в рыбной промышленности также иногда называемая «морским зайцем».
 Морские зайцы () — род брюхоногих моллюсков.